Pour les articles homonymes de Notre-Dame-de-Grâces (avec « Grâces » écrit au pluriel), voir 

Notre-Dame-de-Grâce (avec des traits d'union) peut désigner un toponyme ou être utilisé comme vocable pour identifier un édifice religieux :

Entités administratives 

 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est un des dix-neuf arrondissements urbains de la ville de Montréal, au Québec (Canada).
 Notre-Dame-de-Grâce (appelé aussi familièrement ) est un quartier de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (cf. supra).
Notre-Dame-de-Grâce, district municipal de l'est du quartier du même nom
 Notre-Dame-de-Grâce (circonscription provinciale) est une circonscription électorale provinciale du Québec située dans la ville de Montréal, au Québec (Canada).
 Résultats électoraux de Notre-Dame-de-Grâce
 Montréal–Notre-Dame-de-Grâce est un ancien district électoral provincial du Québec qui a existé de 1939 à 1965.
 Résultats électoraux de Montréal—Notre-Dame-de-Grâce
 Notre-Dame-de-Grâce (ancienne circonscription fédérale) est une ancienne circonscription électorale fédérale du Québec, située sur l'île de Montréal ; elle fut représentée à la Chambre des communes de 1949 à 1997.
 Notre-Dame-de-Grâce—Lachine est une ancienne circonscription électorale fédérale sur l'île de Montréal, au Québec (Canada).
 Notre-Dame-de-Grâce—Westmount est une circonscription électorale fédérale sur l'île de Montréal, au Québec (Canada).

Édifices religieux

Abbaye 
 Abbaye Notre-Dame-de-Grâce de Bricquebec, abbaye cistercienne (en activité) fondée au  siècle, située dans la commune de Bricquebec, dans le département de la Manche, région Basse-Normandie.

Basilique 
 Basilique Notre-Dame-de-Grâces de Bénévent située à Bénévent en Italie ;
 Basilique Notre-Dame-de-Grâces de Sardhana située à Sardhana en Inde.

Cathédrale 
 Cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai, à la fois basilique et ancienne église métropolitaine, ancien siège de l'archevêché de Cambrai regroupant les diocèses suffragants d'Arras et de Lille.
 Cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Daming, cathédrale chinoise située dans le Xian de Daming, dans la province du Hebei, au Nord de la République populaire de Chine.
 Cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Sao Tomé, cathédrale de São Tomé à Sao Tomé-et-Principe.

Chapelle 
 Chapelle Notre-Dame-de-Grâce de Charmes, ancien lieu de culte catholique érigé aux  à Charmes, dans le département français des Vosges en région Grand Est.
 Chapelle Notre-Dame-de-Grâce d'Équemauville, chapelle catholique située à Équemauville, dans le département français du Calvados en région Normandie.
 Chapelle Notre-Dame-de-Grâce de Grenelle, chapelle catholique située dans le quartier de Grenelle à Paris ( arrondissement).
 Chapelle Notre-Dame-de-Grâce de Saméon, chapelle catholique située à Saméon, dans le département français du Nord.
 Chapelle Notre-Dame-de-Grâce-et-de-Toute-Joie de Villeneuve-sur-Lot, chapelle catholique située à Villeneuve-sur-Lot dans le département français de Lot-et-Garonne.

Collégiale 
 Collégiale Notre-Dame-de-Grâce de Sérignan, une église de style gothique située à Sérignan dans le département français de l'Hérault et la région Occitanie.

Église 
 
 Église Notre-Dame-de-Grâce de Gignac, église catholique située à Gignac, dans le département français de l'Hérault, en région Occitanie.
 Église Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, église catholique de Montréal située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
 Église Notre-Dame-de-Grâce de Nercón, église catholique romaine située à Nercón, dans l'archipel de Chiloé au Chili.
 Église Notre-Dame-de-Grâce de Passy, église catholique romaine située rue de l'Annonciation dans le  de Paris. 
 Église Notre-Dame-de-Grâce de Quinchao, église catholique romaine située à Quinchao, dans l'archipel de Chiloé au Chili.

Sanctuaire 
 Sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce de Voury

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
 Notre-Dame de Grâce (sans trait d'union après Notre-Dame, désigne un avatar de la vierge Marie ou une représentation de celle-ci)
 Notre-Dame-de-Grâce-et-de-Toute-Joie
 
 Notre-Dame-de-la-Divine-Grâce
 Notre-Dame des Grâces (sans trait d'union après Notre-Dame, désigne un avatar de la vierge Marie ou une représentation de celle-ci)
 
 Notre-Dame-de-Toute-Grâce
 Notre-Dame-de-Toutes-Grâces
 Notre-Dame du Val-de-Grâce
  

Homonymie de vocable chrétien